

Geografia
 Ellis – città della Contea di Ellis, Kansas, USA
 Ellis – township della Contea di Cheboygan, Michigan, USA

Persone

Altro
 11980 Ellis – asteroide della fascia principale
 Grayson Ellis – personaggio della serie televisiva Cougar Town